Haniska può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:

Haniska, comune del distretto di Košice-okolie, nella regione di Košice
Haniska, comune del distretto di Prešov, nell'omonima regione